Das Wort Friedensmarsch kann bedeuten

 ein Marsch für den Frieden, siehe beispielsweise Ostermarsch oder Olof-Palme-Friedensmarsch
 ein Marsch von Truppen in Friedenszeiten, siehe Reisemarsch